

Lieux

Allemagne 
 Neukirch, une commune de l'arrondissement de Tübingen, en Bade-Wurtemberg
 Neukirch, une commune de l'arrondissement de Bautzen, en Saxe
 Neukirch/Lausitz, une commune de l'arrondissement de Bautzen, en Saxe

France 
 Neukirch, ancien nom de Neuve-Église (Bas-Rhin)

Suisse 
 Neukirch, village de la commune d'Egnach, dans le canton de Thurgovie
 , un village de la commune de Kradolf-Schönenberg, dans le canton de Thurgovie

Personnes 
  (1665-1729), poète allemand
 Jürgen Neukirch (1937-1997), mathématicien allemand
 Karl Neukirch (1864-1941), gymnaste allemand

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme